Az al-Ahli (arabul: الأهلي) számos arab labdarúgócsapat elnevezése. 

 al-Ahli (Kairó) – egyiptomi labdarúgócsapat 
 al-Ahli (Manáma) – bahreini labdarúgócsapat 
 al-Ahli (Bengázi) – líbiai labdarúgócsapat Bengáziból
 al-Ahli (Tripoli) – líbiai labdarúgócsapat Tripoliból
 al-Ahli (Doha) – katari labdarúgócsapat
 al-Ahli (Dzsidda) – szaúd-arábiai labdarúgócsapat
 al-Ahli (Dubaj) – arab emírségekbeli labdarúgócsapat
 al-Ahli (Vad Madani) – szudáni labdarúgócsapat
 al-Ahli (vízilabda) – egyiptomi vízilabdaklub